McDonnell Douglas F-15 Eagle — реактивный самолёт производства США.
 BMW X5 (F15) — автомобиль производства Германии
 F15 — по МКБ-10 это психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением стимуляторов, включая кофеин.